Nara se nanaša na:

Naselja
 Nara, mesto na Japonskem
 Naro, starorimsko mesto in škofovski, danes grškokatoliški sedež blizu Bir El Hafeju v Tuniziji
 Nara, Atok, vas v Atoku v Pakistanu
 Nara, Džhelum, v Džhelum v Pakistanu
 Nara, Mali, mesto v Maliju

Reke
 Naro, reko v Rusiji

Ljudstva
 Naro, ljudstvo v Eritreji

Osebe
 Jošitoma Naro (1959), japonski umetnik
 Džanga Naro (1981), južnokorejski pevec
 Kvon Naro (1991), južnokorejska pevka
 Kurumi Narag (1991), japonska teniška igralka

Biologija
 Naro, endemitsko bučevko iz Namibije

Ostalo 
 National Archives and Records Administration (NARA)